Sex Diaries: Webcam Couples è un documentario del 2015 diretto da Charlie Russell ed mandato in onda sul canale televisivo britannico Channel 4. L'opera racconta, seguendo la vita di alcune coppie,  di effettuare riprese con la webcam dei propri momenti intimi.

Trama

Produzione

Note

Collegamenti esterni 
 
 https://www.sbs.com.au/ondemand/video/649354307770/sex-diaries-webcam-couples

Film documentari britannici